Aymara peut se référer à:

Peuples et langues 
 Langues aymaranes, famille de langues amérindiennes d'Amérique du Sud
 Aymara (langue), une des langues vernaculaires officielle de la Bolivie et du Pérou
 Aymaras, peuples originaires de la région du lac Titicaca

Zoologie 
 Hoplias aimara, aussi nommé aymara, espèce de poissons des rivières d'Amérique du Sud
 Metriopelia aymara, la colombe aymara, espèce d’oiseaux appartenant à la famille des Columbidae